Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Samsonow – rosyjski wojskowy
 Aleksiej Samsonow – radziecki działacz państwowy
 Jurij Samsonow – radziecki wojskowy
 Konstantin Samsonow – radziecki wojskowy
 Samson Samsonow – radziecki reżyser filmowy i teatralny
 Siergiej Samsonow – rosyjski hokeista
 Timofiej Samsonow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Władimir Samsonow – radziecki reżyser